Impressionism kan syfta på:

 Impressionism (måleri) – en konstriktning inom måleriet som uppstod i Frankrike på 1870-talet och som 1900 dominerade den europeiska målarkonsten
 Impressionism (musik) – en riktning inom musiken, där klangfärg och ett improvisatoriskt drag betonas
 Impressionism (litteratur) – en riktning inom litteraturen